«Breaking the Silence EP» — мініальбом американського рок-гурту The Letter Black. В США альбом вийшов 22 вересня 2009.

Список пісень

Примітки 

Альбоми The Letter Black
Альбоми Tooth & Nail Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми